Kalanga steht für:
 Kalanga (Ethnie), eine Bantu-Ethnie im südlichen Afrika
 Kalanga (Sprache), eine Bantu-Sprache
 Zé Kalanga, angolanischer Fußballspieler